Christ-Erlöser-Kirche bezeichnet:

 Christ-Erlöser-Kirche (Münsterschwarzach), Kirche des Benediktinerklosters Münsterschwarzach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Christ-Erlöser-Kirche (Oral), russisch-orthodoxe Kirche in Oral, Kasachstan
 Christ-Erlöser-Kirche (Pristina), unfertige serbisch-orthodoxe Kirche in Pristina, Kosovo